Bakar fluorid se može odnositi na:

Bakar(I) fluorid (kupro fluorid, CuF).
Bakar(II) fluorid (kupri fluorid, CuF2).